Дэйв Шульц
 Шульц, Дейв (род. 1949) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Филадельфия Флайерз» (1974, 1975).
 Шульц, Дейв (1959—1996) — американский спортсмен, борец вольного стиля, чемпион ОИ-1984, чемпион и призёр ряда спортивных соревнований.